Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2017

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2016 був серб Новак Джокович. Він програв у чвертьфіналі Домініку Тіму з Австрії.

Чемпіоном турніру 2017 року став іспанець Рафаель Надаль. Це його десятий титул Ролан-Гарросу. 

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. У першому колі Стаховський переміг Лу Єньсуня з Тайваню, а Долгополов переграв Карлоса Берлока з Аргентини. У другому колі Стаховський програв бельгійцю Давіду Гоффену, а Долгополов — швейцарцю Стану Вавринці.

Сіяні гравці 

  Енді Маррі (Півфінал)
  Новак Джокович (Чвертьфінал)
  Стан Вавринка (Фінал)
 ''' Рафаель Надаль (Чемпіон)
  Мілош Раонич (Четверте коло)
  Домінік Тім (Півфінал)
  Марін Чилич (Четверте коло)
  Нісікорі Кей (Чвертьфінал)
  Александер Звєрєв  (Перше коло) 
  Давід Гоффен (Третє коло, травма)
  Григор Дімітров (Третє коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга  (Перше коло) 
  Томаш Бердих (Друге коло)
  Джек Сок  (Перше коло)
  Гаель Монфіс (Четверте коло)
  Люка Пуй ''(Третє коло)

<ol start="17">
  Роберто Баутіста Агут ''(Четверте коло)
  Нік Кирйос ''(Друге коло)
  Альберт Рамос Віньолас ''(Четверте коло)
  Пабло Карреньйо Буста ''(Чвертьфінал)
  Джон Ізнер ''(Третє коло) 
  Пабло Куевас ''(Третє коло)
  Іво Карлович ''(Друге коло)
  Рішар Гаске ''(Третє коло, зійшов)
  Стів Джонсон ''(Третє коло)
  Жиль Мюллер ''(Перше коло)
  Сем Кверрі  ''(Перше коло)
  Фабіо Фоніні ''(Третє коло)
  Хуан Мартін дель Потро ''(Третє коло)
  Давид Феррер ''(Друге коло)
  Жиль Сімон ''(Перше коло)
  Міша Звєрєв ''(Перше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2017 у тенісі